Mitteis ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Mitteis (1889–1952), Rechtshistoriker 
 Ludwig Mitteis (1859–1921), deutscher Rechtshistoriker österreichischer Herkunft